Brooklyn kan syfta på

Brooklyn (film) – en irländsk-kanadensisk-brittisk dramafilm från 2015 i regi av John Crowley.
Brooklyn Brewery
Brooklyn College

Geografi

Antarktis 

 Brooklyn (ö),

Australien 

 Brooklyn (del av en befolkad plats i Australien), Victoria, Brimbank, 
 Brooklyn, New South Wales – en förort till Sydney

Nya Zeeland 

 Brooklyn (ort i Nya Zeeland), Wellington, Wellington City,

Sydafrika 

 Brooklyn (del av en befolkad plats i Sydafrika), Gauteng, City of Tshwane Metropolitan Municipality,

USA 

 Brooklyn, Illinois, Saint Clair County, 
 Brooklyn, Indiana, Morgan County, 
 Brooklyn, Iowa, Poweshiek County, 
 Brooklyn, Michigan, Jackson County, 
 Brooklyn – New York, Kings County, 
 Brooklyn, Ohio, ort, Cuyahoga County, 
 Brooklyn, Wisconsin, Green County, 
 Brooklyn, Connecticut, ort, Windham County, 
 Brooklyn Park, Maryland

Se även
Brookline
Breukelen

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade Nya Zeelandförgreningar
Robotskapade Sydafrikaförgreningar
Robotskapade USAförgreningar